Název Harrachov má více sídel:
 Harrachov, město v okrese Jablonec nad Nisou
 Harrachov (Rýmařov), část města Rýmařov v okrese Bruntál
 Harrachov (Šluknov), část obce Šluknov v okrese Děčín

Podobné názvy 
 Harrach